Public Opinion – film del 1916 diretto da Frank Reicher
 Public Opinion – film del 1935 diretto da Frank R. Strayer